MZF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto  Wild Coast, Mzamba, Sudafrica